USS Midway je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Midway (AG-41) 
 USS Midway (CVE-63) 
 USS Midway (CVB-41)

Midway